Belin se poate referi la:

Unități administrativ-teritoriale
Comuna Belin, Covasna

Localități
Belin, satul reședință al comunei Comuna Belin, Covasna
Belin, Polonia, sat în Polonia
Belín, sat în Slovacia

Nume compuse 
Belin-Béliet, comună în Franța